Paso de los Libres kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Paso de los Libres, kommun, Corrientes, 
 Paso de los Libres (kommunhuvudort i Argentina), Corrientes, 

Robotskapade Argentinaförgreningar